Die Fußball-Sachsenliga 2022/23 ist die 33. Spielzeit der höchsten Spielklasse des Sächsischen Fußballverbandes.

Teilnehmer 

An der Spielzeit 2022/23 nehmen insgesamt 18 Vereine teil. Diese sind wie folgt:
 der Absteiger aus der Oberliga Nordost 2021/22 aus dem Gebiet Sachsen:
  Inter Leipzig

 die verbleibenden Mannschaften aus der Sachsenliga 2021/22:
   Großenhainer FV 90
  FC Blau-Weiß Leipzig
  FV Dresden 06
  Radebeuler BC 08
   VfB Empor Glauchau
  SV Einheit Kamenz
  SSV Markranstädt
   SG Handwerk Rabenstein
  SG Taucha 99
  FC 1910 Lößnitz
   FSV Motor Marienberg
  VfL Pirna-Copitz
  SG Dresden Striesen

 die Aufsteiger aus der Landesklasse Sachsen 2021/22:
   Radefelder SV 90 (Meister & Aufsteiger Landesklasse Nord)
   BSC Rapid Chemnitz (Meister & Aufsteiger Landesklasse West)
   VfB Fortuna Chemnitz (Meister & Aufsteiger Landesklasse Mitte)
   FSV Oderwitz 02 (Meister & Aufsteiger Landesklasse Ost)

Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie 
Die Sachsenliga des SFV spielt über das gesamte Verbandsgebiet hinweg in einer Staffel mit grundsätzlich 16 Mannschaften. Entsprechend der am 17. April 2021 vom SFV-Vorstand gefassten Beschlüsse im Rahmen der Corona-Pandemie und unter Beachtung der Veränderungen durch eine Meldung zur Oberliga sowie einen Rückzug betrug die Staffelstärke in der Saison 2021/2022 einmalig 20 Mannschaften. Die Staffelstärke für die Saison 2022/2023 beträgt 18 Mannschaften und für die Saison 2023/2024 wieder 16 Mannschaften.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Saisontabelle auf Kicker.de

Einzelnachweise 

Sachsenliga 2022 23
2022